Municipio de Riverside puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Riverside (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Steele.
 Municipio de Riverside (condado de Brown, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brown.
 Municipio de Riverside (condado de Clay, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Riverside (condado de Hand, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hand.
 Municipio de Riverside (condado de Mellette, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Mellette.
 Municipio de Riverside (condado de Adams, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Adams.
 Municipio de Riverside (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Riverside (condado de Fremont, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fremont.
 Municipio de Riverside (condado de Lyon, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Riverside (condado de Sedgwick, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sedgwick.
 Municipio de Riverside (condado de Trego, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Trego.
 Municipio de Riverside (condado de Missaukee, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Missaukee.
 Municipio de Riverside (condado de Lac qui Parle, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Lac qui Parle.
 Municipio de Riverside (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de Riverside (condado de Burt, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Burt.
 Municipio de Riverside (condado de Gage, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Gage.
 Municipio de Riverside (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Burlington.